Quintetto per pianoforte e archi op. 34 di Johannes Brahms
 Quintetto per pianoforte e archi op. 114 di Franz Schubert detto Quintetto della trota

Pagine correlate 
 Quintetto per pianoforte e fiati